Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1991, die vierunddreißigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 16. und 26. Mai 1991 in Valencia, Venezuela statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Venezuelas, die zum ersten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse

Vorrunde
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft sieben Spiele (insgesamt fanden 28 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Da Brasilien gegen Argentinien, Argentinien gegen Venezuela und Venezuela gegen Brasilien gewannen, entschied das Korbverhältnis aus diesen drei Spielen. Die beiden Mannschaften mit den meisten Punkten spielten im Finale um die Basketball-Südamerikameisterschaft 1991.  

Somit zogen Brasilien und Venezuela in das Endspiel ein.

Finale

Weblinks
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1991

1991
Sudamerikameisterschaft 1991
Sudamerika
Sport (Valencia, Venezuela)